gniazdo procesora
 gniazdo w telekomunikacji